Moyse était une entreprise de fabrication de matériel ferroviaire.

Patronyme 
 Édouard Moyse (1827-1908) est un peintre français
 Heather Moyse (1978–) est une championne de bobsleigh canadienne
 Fred Moyse est un nationaliste breton
 Marcel Moyse (1889 - 1984) est un flûtiste français
 Louis Moyse (1912 - 2007) est un musicien, fils du précédent
 Sophie Moyse (1961-2020) est une actrice française

Prénom 

 Moyse Bayle est un révolutionnaire français
 Moyse Charas est un pharmacien du 

Homonymie de patronyme